Нуэва-Картея () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-де-Баэна. Занимает площадь 70 км². Население 5679 человек (на 2010 год). Расстояние 55 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Nueva Carteya
 - http://www.aytonuevacarteya.es - Página Web oficial del Excmo Ayuntamiento de Nueva Carteya. 
 - Página Web sobre Nueva Carteya y todo lo que lleva consigo. Realizada por Francisco J. García Oteros info@nuevacarteya.com 

Муниципалитеты Кордовы
Населённые пункты Кордовы